DSX peut désigner :
 Douala Stock Exchange, le marché officiel des valeurs mobilières au Cameroun ;
 Demonstration and Science Experiments, un petit satellite développé par le laboratoire de recherche de l'USAF.